Join the Dots: B-Sides & Rarities 1978—2001 (The Fiction Years) — бокс-сет группы The Cure, выпущенный в 2004 году лейблом Fiction Records. Четырехдисковый сборник содержит би-сайды и раритеты, записанные с момента основания группы в 1978 году и вплоть до расставания с Fiction в 2001 году. Кроме того, издание содержит 76-страничный буклет с комментариями к каждой песне, а также историю группы до 2004 года.

Список композиций

Диск 1 (1978—1987)

Диск 2 (1987—1992)

Диск 3 (1992—1996)

Диск 4 (1996—2001)

Примечания

Ссылки 
 Join the Dots: B-Sides & Rarities 1978—2001 (The Fiction Years) на агрегаторе Metacritic.

Сборники 2004 года
Сборники The Cure
Альбомы готик-рока
Альбомы Fiction Records
Сборники Rhino Records
Сборники Elektra Records
Сборники би-сайдов
Бокс-сеты